Лабинская:
 Лабинск — город в Краснодарском крае, ранее — станица Лабинская.
 Лабинская — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Лабинская, Ариадна Семёновна (1922—2015) — советский, российский микробиолог.

См. также 
 Лабинская республика
 
 Усть-Лабинская